Denumirea de Veneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Veneț, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Veneț, un sat în comuna Opan, regiunea Stara Zagora;
 Veneț, un sat în comuna Veneț, regiunea Șumen.